Лас Баранкас има више значења:

 Лас Баранкас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Баранкас (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Баранкас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Баранкас (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Баранкас (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Баранкас, Колменас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Баранкас (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Баранкас (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Баранкас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Баранкас, Ранчо Аројо де ла Мона (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Баранкас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Баранкас (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Баранкас (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Баранкас (Коронанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Баранкас (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Баранкас (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Баранкас, Ранчо (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Баранкас (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Баранкас (Зозоколко де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику